Syntemna är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johannes Winnertz 1863. Syntemna ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampmyggor
Syntemna